ISL kan avse: 

International Sport and Leisure
International Swimming League, en internationell simliga
Landskod (ISO 3166-1) för Island  
IATA:s flygplatskod för Isabel Pass, USA